Amerikai Egyesült Államok
 Reliance (Delaware és Maryland)
 Reliance (Dél-Dakota)
 Reliance (Tennessee)
 Reliance (Wyoming)